Antoine Bouqueret, né le  à Évreux, est un coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country.

Biographie

Palmarès en VTT

Coupe du monde 
 Coupe du monde de cross-country espoirs
 2016 :  du classement général

Championnats d'Europe

Championnats de France 
2016
  du championnat de France de cross-country espoirs

Liens externes

Notes et références 

Coureur cycliste français
Coureur de VTT français
Naissance en juin 1994
Naissance à Évreux